Christian Karl Hackenschmidt (1839-1915), un théologien luthérien alsacien ;
 Georg Hackenschmidt (1878-1968), un lutteur professionnel, catcheur, écrivain et penseur estonien ;
 Sabine Hackenschmidt (1873-1939), une artiste peintre et graveuse alsacienne.